Bigode
Bigode (futebolista) 
Valdir Bigode 

Ford Model T — conhecido como Ford Bigode no Brasil

Desambiguações de antropônimos